Флаг муниципального образования Каршевитское сельское поселение Ленинского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом Каршевитского сельского поселения, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 12 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6968.

Флаг Каршевитского сельского поселения является, наряду с основным муниципальным символом — гербом Каршевитского сельского поселения, официальным символом села Каршевитское. Среди прочего, флаг поднимается на плавсредствах принадлежащих селу Каршевитское.

Описание 
«Флаг села Каршевитского Ленинского района Волгоградской области представляет собой: прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения в жёлтом, синем, красном, белом и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле с лазоревой оконечностью лазоревый орлан с обращённой головой, червленым клювом и лапами, серебряным хвостом, сидящий на коряге положенной поверх поля и оконечности, в поле зелёной в оконечности серебряной».

Обоснование символики

Примечания 

Флаги с изображением орлана